Latreche ist der Name folgender Personen:

 Khadidja Latreche (* 1990), algerische Schachspielerin

 Sabrina Latreche (* 1993), algerische Schachspielerin